Села:
Макове — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Макове — Сумська область, Шосткинський район

Залізнична станція
 Макове — пасажирська залізнична станція Конотопської дирекції Південно-західної залізниці